19. længdegrad kan henvise til:

 19. vestlige længdekreds
 19. østlige længdekreds